Miclăușeni:
 Miclăușeni, Iași, un sat din în județul Iași, Moldova, România
 Mănăstirea Miclăușeni, o mănăstire de călugărițe amplasată în satul Miclăușeni din județul Iași
 Castelul Sturdza de la Miclăușeni, cunoscut și sub denumirea de Palatul Sturdza

Vezi și 
 Butea, Iași

Toponime românești